L'aire urbaine de Marseille - Aix-en-Provence est une aire urbaine française centrée sur les villes de Marseille et Aix-en-Provence.

Caractéristiques 
D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Marseille - Aix-en-Provence est composée de 90 communes, dont 73 sont situées dans les Bouches-du-Rhône et 17 dans le Var. Ses  habitants (2013), font d'elle la  urbaine de France, après celles de Paris et Lyon.

49 communes de l'aire urbaine font partie du pôle urbain et 41 sont des communes appartenant à la couronne d'un grand pôle (plus de  emplois).

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur les deux départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Communes 
Voici la liste des communes de l'aire urbaine de Marseille - Aix-en-Provence.

Voir aussi

Articles connexes 
Unité urbaine de Marseille - Aix-en-Provence
 Communes des Bouches-du-Rhône
 Communes du Var
 Grand delta méditerranéen

Références 

Marseille-Aix-en-Provence